Een verkeersweg:
 N542 (België)
 N542 (Frankrijk)
 N542 (Nederland), zie Provinciale weg 542

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing